László Orbán ist der Name folgender Personen:

* László Orbán (Autor) (1908–??), ungarischer Schachautor 
 László Orbán (Politiker) (1912–1978), ungarischer Politiker
 László Orbán (Literaturhistoriker) (1914–??), ungarischer Literaturhistoriker
 László Orbán (Boxer) (1949–2009), ungarischer Boxer
 László Orbán (Sportschütze) (* 1960), ungarischer Sportschütze